Arctonemertes är ett släkte av slemmaskar. Arctonemertes ingår i familjen Amphiporidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Arctonemertes